

Населені пункти та їхні частини
 Максимільянув — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Максимільянув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Максимільянув — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Максимільянув — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Максимільянув — село в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Максимільянув — осада в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки